Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Arantxa Sánchez Vicario e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui hanno battuto in finale 6–2, 3–6, 6–2 Nicole Arendt e Manon Bollegraf.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (campionesse)
 Zina Garrison-Jackson /  Pam Shriver (semifinali)
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (secondo turno)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Radka Bobková /  Petra Langrová (quarti di finale) 
 Wiltrud Probst /  Rene Simpson (primo turno) 
n/a

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1995